Точка Шиффлера — замечательная точка треугольника, являющаяся пересечением прямых Эйлера четырёх треугольников , , , , где  — инцентр . Теорема Шиффлера утверждает, что эти четыре линии действительно пересекаются в одной точке.

Трилинейные координаты точки Шиффлера имеют вид:
 
или в эквивалентной записи через стороны:
 
где через ,  и  обозначены длины сторон треугольника .

Обнаружена немецким геометром-любителем  в 1985 году. В «Энциклопедии центров треугольника» Кимберлинга идентифицируется как точка (центр) .

Литература 
 
 
 
 
  (решение — vol. 12, pp. 150—152).
 

Замечательные точки треугольника
Точки в Энциклопедии центров треугольника